General Pedernera (departement) - Argentijns departement
 Juan Esteban Pedernera (Generaal Pedernera) - Argentijns politicus en militair, naamgever van bovenstaand departement